Savin est un nom de saints, un prénom, un nom de famille, un nom de lieu.

Saints 
Plusieurs saints s'appellent Savin, notamment :
 Savin de Cerisier (), saint martyr en Poitou, d'origine macédonienne ;
 Savin du Lavedan (haut Moyen Âge), saint ermite originaire de Catalogne.

Prénom 
 Pour les porteurs de ce prénom, voir :

Personnalités 
 Savin (mort en 766), khan des Bulgares.

 Egon Savin (né en 1955), metteur en scène yougoslave ;
 Éric Savin (né en 1964), acteur français ;
 Jean Savin (1765-1796), officier vendéen ;
 Jean-Jacques Savin (1947-2022), aventurier français ;
 Maurice Savin (1894-1973), peintre et graveur français ;
 Maurice-Marie-Léonce Savin (1905-1978), peintre, philosophe et écrivain français ;
 Michel Savin (né en 1959), homme politique français, sénateur de l'Isère ;
 Nicolas Savin (1792-1894), officier français des guerres napoléoniennes ;
 Risto Savin (1859-1948), compositeur slovène, créateur d'opéras ;
 Tristan Savin (né en 1963), journaliste et écrivain français ;
 Vitaliy Savin (né en 1966), athlète soviétique, kazakhe, spécialiste du sprint.

Voir aussi 
  : liste des saints de ce nom.
  : nom de lieux